Pierre Roger peut désigner :
 Pierre Roger (?-1324), évêque français ;
 Pierre Roger (1291-1352), religieux français devenu pape sous le nom de Clément VI ;
 Pierre Roger de Beaufort (1329 ou 1331 - 1378), religieux français devenu pape le nom de Grégoire XI ;
 Pierre Roger (1983-), nageur français, spécialiste du dos crawlé.